Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete wie schon zuvor in der Saison 1990/91 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der TSV Nord Harrislee, aus der Staffel Süd der VfL Sindelfingen in die 1. Bundesliga auf.

Nach dem Ende dieser Saison wurden die Mannschaften aus der DDR-Liga (2. Liga der DDR) aufgenommen. Daher wurde für die drei anschließenden Spielzeiten der 2. Bundesliga eine dritte Staffel („Mitte“) hinzugefügt.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSV Nord Harrislee.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: ASV Hamm und Olympia Brühl.
Aufsteiger aus den Regionalligen: VfL Oldesloe.
Aus der DDR-Oberliga: Motor Hennigsdorf, SSV Schwedt, SG Fiko Rostock, SV Neubrandenburg, Blau-Weiß Frankfurt/Oder, Grün-Weiß Schwerin.
In die Staffel Mitte wechseln: Germania List, SV Süd Braunschweig, MSV Duisburg, TV Herrentrup.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Sindelfingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: 1. FC Nürnberg.
Absteiger in die Regionalligen: VfB Gießen, TV Nußdorf und Reinickendorfer Füchse.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TuS Metzingen und TuS Neunkirchen.
Aus der DDR-Oberliga: HBV 90 Jena und SV Schneeberg.
Der ASC Spandau wechselt in die Staffel Mitte.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1990
Handballsaison 1990/91